Adzap peut désigner :
 Adzap, un village du Cameroun dans la commune d'Akono ;
 Adzap, un village du Cameroun dans la commune de Mengueme ;
 Adzap, un village du Cameroun dans la commune de Ngomedzap ;
 Adzap, un village du Cameroun dans la commune de Mengueme.

Voir aussi 
 Adzap Elon, un village du Cameroun dans la commune de Dzeng